Юган Мартович Орас (8 октября (25 сентября) 1879  —  17 сентября 1922, Харьюмаа)  — крестьянин, депутат Государственной думы IV созыва от Эстляндской губернии

Биография 
По национальности эстонец. Из крестьян общины Габбат Александровской волости Ревельского уезда Эстляндского губернии. Образование — 4 класса начального городского училища. С 1905 служил народным учителем. Был председателем волостного суда. Секретарь Кошского сельскохозяйственного общества. Член правлений Эстляндского центрального сельскохозяйственного общества, Кошского ссудо-сберегательного товарищества, Кошского кооперативного товарищества молочного хозяйства. Член Конституционно-демократической партии. Владел земельным наделом в 54 десятины. С 15 июня 1908 года женат на Росалии Орас, урожденной Вейнберг, (1888—1989). В семье четверо детей, в том числе сын, умерший в младенчестве в 1909, и Вамбола (1917—1995).

На выборах в Государственную думу III созыва состоял выборщиком по Ревельскому уезду Эстляндской губернии от съезда уполномоченных от волостей, но избран не был.

25 октября 1912 избран в и Государственную думу IV созыва от съезда уполномоченных от волостей Эстляндской губернии. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Состоял в думской комиссии по народному образованию, комиссии о замене сервитутов, земельной комиссии, комиссии по борьбе с немецким засильем, сельскохозяйственной комиссии. Член Прогрессивного блока.

16 октября 1914 начато предварительное следствие в отношении Югана Ораса как обвиняемого за непредставление для  армейских нужд принадлежавшей ему лошади на конный пункт при Александровском волостном правлении.

17 сентября 1922 года скончался от туберкулёза в Харьюмаа.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 428. 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии. Четвертый созыв. М., 1913 С. 398. 
 Четвертая Государственная дума: Портреты и биографии. СПб., 1913;
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Дело 578.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Кадеты